Spojení písmen S a G může mít různé významy:

SG 
 SG – kód ISO 3166-2 pro Singapur
 CH-SG – kód ISO 3166-2 pro kanton Sankt Gallen
 Gibson SG – kytara
 Hvězdná brána (anglicky Stargate) – mediální série (televizní seriály, filmy, literatura, hry)
 SuicideGirls – alternativní pornografie
 Spice Girls – britská hudební skupina
 Super G – slalom
 SG - označení mezi chovateli morčat pro saténový gen jež se projevuje na srsti morčat

Sg 
 seaborgium – chemický prvek
 .sg – singapurská národní doména
 sg. – singulár, jednotné číslo

sg 
 sangština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

.sg 
 .sg – internetová doména nejvyššího řádu pro Singapur